Mascarenhas steht für:
 Mascarenhas (Vera Cruz), ein Suco in Osttimor
 Mascarenhas (Stadtteil), ein Stadtteil von Dili in Osttimor
 Maskarenen, eine Inselgruppe im südlichen Indischen Ozean
 Mascarenhas (Mirandela), Gemeinde in Portugal
 

Mascarenhas ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Mascarenhas (* 1981), italienischer Ruderer
 Dimitri Mascarenhas (* 1977), englischer Cricketspieler
 Fernando Martins de Mascarenhas (1548–1628), portugiesischer Theologe
 Francisco de Mascarenhas, 13. Vizekönig des portugiesischen Indien, 1581–1584.
 Francisco Mascarenhas (* 1927), portugiesischer Stierkämpfer
 Pedro Mascarenhas (* um 1484–1555), portugiesischer Seefahrer, Entdecker und Diplomat, Namensgeber der Maskarenen
 Sebastião Mascarenhas (* 1959), indischer Ordensgeistlicher, Bischof von Baroda
 Theodore Mascarenhas (* 1960), indischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in Ranchi
 Mascarenhas (Fußballspieler) (eigentlich Domingos António da Silva); (1937–2015), portugiesischer Fußballspieler

sowie in zusammengesetzter Form:
 António Mascarenhas Monteiro (1944–2016), Präsident der Kap Verden
 Fernando Jóse Fernandes Costa Mascarenhas, 11. Marquês de Fronteira (1945–2014), portugiesischer Adliger
 Ignatius Loyola Mascarenhas (* 1949), indischer Geistlicher, Bischof von Simla und Chandigarh
 João Baptista Mascarenhas de Morais (1883–1968), Offizier der am Zweiten Weltkrieg beteiligten brasilianischen Streitkräfte
 José de Mascarenhas da Silva e Lencastre, Herzog von Aveiro (1708–1759) letzter Herzog von Aveiro
 José Carlos de Mascarenhas Relvas (1858–1929), portugiesischer Politiker
 Paulo Antonino Mascarenhas Roxo (1928–2002), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 Washington Luiz Mascarenhas da Silva (* 1978), brasilianischer Fußballspieler